Löffelstelz steht für:
 Löffelstelzen, Stadtteil von Bad Mergentheim
 Ruine Löffelstelz in Mühlacker

Siehe auch:
 Löffelsterz